Die Spielzeit 1933 war die 1. reguläre Spielzeit der Schweizerischen Handballmeisterschaft im Feldhandball. Der ETV bezeichnet die Meisterschaft als Schweizerische Handballmeisterschaft 1932/33, obwohl sie nur 1933 gespielt wurde. Am 20. Dezember 1932 wurde die Meisterschaft in der Schweizerische Turnzeitung angekündigt, da erst im neuen Jahr mit dem Spielbetrieb begonnen wurde, wurde für die erste Austragung auf eine Doppelrunde verzichtet.

Modus 
Einfache Runde der Regionalmeister.

Regionalrunde

Region Ostschweiz

Gruppe A

Gruppe B

Ostschweizerischer Regionalfinal

Region Westschweiz

Region Zentralschweiz

Gruppe A

Gruppe B

Zentralschweizerischer Regionalfinal

Finalrunde

Rangliste

Spiele 

Das Spiel war ein Vorspiel des Fussballspieles Young Boys gegen FC Zürich, welches im Stadion Wankdorf stattfand.

1. Schweizermeistertitel für den ATV Basel

Einzelnachweise 

33
Handballveranstaltung 1933